Ride steht für:

 Ride (Band), britische Shoegazing-Band
 Ride (Album), ein Album der US-amerikanischen Hard-Rock-Band Motor Sister
 Ride (Lied), ein Song von Lana Del Rey
 Ride (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2014

Ride ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Ride (* 1965), australischer Schriftsteller
 Sally Ride (1951–2012), US-amerikanische Astrophysikerin und Astronautin
 William David Lindsay Ride (* 1926), australischer Zoologe

Siehe auch:
 Raid
 Reid (Begriffsklärung)
 Reit
 Reith
 Riede